Dizelaš se može odnositi na:

 Dizelaši — potkultura aktuelna u Srbiji 1990-ih
 Automobil koji koristi dizel-gorivo